Соревнования в плавании на дистанции 400 метров комплексным плаванием у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 прошли 3 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 3 августа в 09:30 по местному времени.

Финал 
Финал стартовал 3 августа в 17:00 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист
 Результаты предварительных заплывов 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018